Столбы́:
 множественное число от слова «»;
 настольная игра;
 топоним в России.

Игра 
 Столбы — название настольной игры «столбовые шашки».

Топоним 
 Красноярские Столбы — национальный парк в Красноярском крае.
 Ленские столбы — геологическое образование и одноимённый национальный парк в Якутии.
 Столбы — памятник природы в Пермском крае.

Населённые пункты
 Столбы — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Столбы — бывшая деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Столбы — село в Верхоянском улусе Якутии.
 Столбы — село в Намском улусе Якутии.

См. также 
 
 Чайная «Столбы»